Bräune ist
 das Substantiv zu der Farbbezeichnung Braun
 eine Bezeichnung für sonnengebräunte Haut (siehe: Sonnenbad)
 eine veraltete Bezeichnung für Diphtherie oder eine Angina („Enge“) im Rachenraum (Im Gegensatz zu dieser „Halsbräune“ wurde die Angina pectoris – etwa von Christoph Friedrich Elsner – auch als „Brustbräune“ bezeichnet).
 ein Ortsteil von Krakovec

Siehe auch:
 Breun